Crystal Castles, или Crystal Castles II — второй официальный студийный альбом группы Crystal Castles. Альбом планировалось выпустить 7 июня 2010 года, но из-за его утечки в Интернет группе пришлось перенести релиз на 23 апреля 2010 года.

Список композиций

Приём 
Пластинка получила в основном положительные отзывы критиков. Ian Cohen из Pitchfork писал, что группа охватывает более прямое поп-звучание, сохраняя при этом все свои острые грани, которые делали дебют таким убедительным. Emily Mackay из NME так отзывалась о пластинке: "(II) кажется долгим альбомом; не слишком долгим для комфорта, но это достаточно длинно для согласованности".

Примечания

Ссылки 

Альбомы Fiction Records
Альбомы Crystal Castles